Breckoff ist der Name von

 Olrik Breckoff (1929–2006), deutscher Kameramann, Regisseur, Autor, Dokumentarfilmer und Fernsehjournalist
 Kurt Breckoff (1895–1979), Deutschbalte
Siehe auch:
 Brekov